Paul Robinson (lekkoatleta) – lekkoatleta.
 Paul Robinson (ur. 1978) – obrońca, zawodnik Bolton Wanderers. 
 Paul Robinson (ur. 1979) – bramkarz, zawodnik Blackburn Rovers.